Анновка (), село, 
Резуненковский сельский совет,
Коломакский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6323280603. Население по переписи 2001 года составляет 113 (45/68 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Анновка находится
в балке Каленикова, по которой протекает пересыхающий ручей на котором сделано несколько запруд.
Выше по течению примыкает село Шелудьково (Валковский район), ниже по течению примыкает село Мирошниковка.

История 
 1775 — дата основания.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Коломакского района